Danmarksserien 2011-12 er den fjerde bedste landsdækkende fodboldturnering i Danmark. Ligaen er inddelt i 3 regionalt bestemte rækker.

Pulje 1

Deltagere

Kort over deltagerne

Stilling

Topscorerliste 

Opdateret: 24. juni 2012

Pulje 2

Deltagere

Stilling

Pulje 3

Deltagere

Stilling

Fodnoter 

Fodboldsæson 2011-12
Fodboldturneringer i Danmark